Waldemar Tietz ( — ) foi um engenheiro russo que trabalhou na Ásia, na Europa e no Brasil, onde chegou fugindo do comunismo em sua pátria. Destacou-se no cálculo de estruturas de concreto.

Grandes obras
Trabalhou nos projetos dos maiores prédios de São Paulo, como o edifício Itália, o edifício Copan e grandes bancos. Foi também o responsável pela obra do Palácio Anchieta (a Câmara Municipal de São Paulo) e do ginásio dos esportes do parque Ibirapuera, entre outras obras, num total de 2.680 projetos.

Calculou também alguns viadutos da ferrovia do aço, cuja construção era até então considerada problemática. Dominando perfeitamente o russo e o alemão, manteve intercâmbio com os principais institutos de pesquisa da União Soviética e da Alemanha. 

Morreu com 89 anos de idade. Dá nome a avenida Waldemar Tietz, localizada no bairro de Arthur Alvin.

Ligações externas
Escada helicoidal (em forma de hélice) projetada por Waldemar Tietz e que fica no Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal de São Paulo.

Engenheiros civis do Brasil
Brasileiros de ascendência russa